Тантал - частина назви деяких мінералів, що містять Та. 

Розрізняють: 
 танталбетафіт (бетафіт танталистий), 
 танталешиніт (ешиніт танталистий), 
 танталевксеніт (Різновид евксеніту. Формула: (Y, Ce, U, Pb, Ca)(Ta, Nb, Ti)2(O,OH)6; до 8% UO2. Сингонія ромбічна. Ромбо-дипірамідальний вид. Колір чорний. Син. – делоренцит.), 
 тантал-ільменорутил (рутил танталистий), 
 танталкарбід (мінерал ТаС; часто містить ніобій; сингонія кубічна; утворює кубооктаедричні кристали, зерна; густина 14,5; знайдений у золотоносних розсипах), 
 танталкаситерит (каситерит танталистий), тантал-полікраз (полікраз з відношенням Nb:Ta = 1:3,2), 
 тантал-самарськіт (ітротанталіт – оксид ітрію та танталу координаційної будови – Y4[Ta2O7]3).

Див. також

 Список мінералів

Література

 Лазаренко Є.К., Винар О.М. Мінералогічний словник, К.: Наукова думка. - 1975. – 774 с.
	
Мінерали танталу